El Distrito Fiscal de Tacna es una de las divisiones administrativas fiscales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Tacna y su competencia se extiende a las cuatro provincias que conforman la Región Tacna.

Fue creado por Ley y se instaló el 13 de junio de 1857 bajo la presidencia de Ramón Castilla.

Consta de una Sala Civil y una Sala Penal.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú
Tacna